Улица По́лбина — улица, расположенная в Юго-Восточном административном округе города Москвы на территории района Печатники.

Нумерация домов начинается от Шоссейной улицы со стороны станции метро «Печатники».

История 

Северная часть улицы проходит по Самаровой горе, бывшей дачной местности Московской губернии, южная часть — по Перерве. Улица названа в 1971 году в честь Ивана Семёновича Полбина — советского лётчика, дважды Героя Советского Союза, командира авиационного бомбардировочного полка.

Расположение 
Улица Полбина начинается от Шоссейной улицы (в районе метро «Печатники»), идёт на юго-восток, затем меняет направление на южное. С запада к ней примыкает улица Кухмистерова. Улица идёт далее, меняет плавно направление на юго-западное и в конце упирается вновь в Шоссейную улицу.

Здания и сооружения 
 дом 1 — бывший Дом-коммуна Литейно-механического завода, 1931-1933. До 2019 года в доме работал филиал ЛГУ им. Пушкина. В начале декабря 2020 года здание снесли ради строительства ЮВХ;
 дом 7 — ОВД «Печатники», отделение УФМС района «Печатники»;
 дом 12 — ОДС № 4;
 дом 18 — Средняя общеобразовательная школа № 773;
 дом 25 — Отдельный Батальон ДПС ГИБДД УВД ЮВАО;
 дом 28 — Детский сад № 1550 (с ясельными группами);
 дом 38 — Средняя общеобразовательная школа № 1256 с углублённым изучением английского языка;
 дом 40 — ДЕЗ;
 дом 42 — ОДС № 1;
 дом 44 — Средняя общеобразовательная школа № 846;
 дом 45 — Учебный военный центр Российского государственного технологического университета им. К. Э. Циолковского;
 дом 50 — Детская городская поликлиника № 93;
 дом 58а — Районная диспетчерская служба Печатники;
 дом 68 — Средняя общеобразовательная школа № 918.

Транспорт

Автобусы 
По улице Полбина проходят 2 автобусных маршрута общественного транспорта:
 № 30 — Цимлянская улица — Метро «Печатники».
 № 646 — Марьино — Метро «Печатники».

Метро 
Станция метро Печатники Люблинско-Дмитровской линии и Печатники Большой кольцевой линии.

Железнодорожный транспорт 
Вблизи улицы расположены платформы Депо и Люблино и Печатники Курского направления МЖД.

Примечания

Ссылки 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы. Улица Полбина

Улицы Москвы, названные в честь людей